Антип Николаевич Шевле (по паспорту Николаев; (24 июля 1924, д. Кумбалы, Чувашская АО — 3 марта 1990, Чебоксары) — чувашский писатель, журналист.

Заслуженный деятель культуры Чувашской АССР (1984).

Биография 
В августе 1943 года был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. Служил на Дальнем Востоке. Принимал участие в боях с японскими войсками. Во время службы сотрудничал с армейской печатью.

В 1949—1970 годах лейтенант А. Н. Николаев работал военным журналистом, был литературным сотрудником, начальником отдела редакции газеты «Советский воин» Краснозаменского Сибирского военного округа. Его корреспонденции, очерки и зарисовки печатались в газете «Красная Звезда», журналах «Советский воин», «Советский моряк», «Гражданская авиация».

Вернувшись на гражданскую службу, работал ответственным секретарём правления Союза журналистов Чувашии, написал десятки произведений, посвящённых подвигам земляков в Великой Отечественной войне.

С 1978 в Союзе писателей СССР.

Произведения 
Очерки, новеллы автора печатались в Москве, Чебоксарах, Новосибирске, Барнауле в авторских сборниках и журналах.

Много писал он о героях Чувашского края. Вошедшие в восьмитомный документальный сборник «Память солдатского сердца» () очерки стали неувядаемым литературным памятником. Кроме этого, напечатаны около 20 книг:
 «Салтак юратăвĕ» / Солдатская любовь;
 «Шавлăр, хурамасем» / Шумите, вязы;
 «Полк анăçалла васкать»/ Полк идёт на запад;
 «Салтак мухтавĕ» / Солдатская слава;
 Боевая слава Чувашии;
 139-я Рославльская Краснознаменная;
 Память солдатского сердца;
 Их было восьмеро;
 Ни шагу назад;
 Фронтовичка.

Награды 
 Заслуженный деятель культуры Чувашской АССР (1984).
 За сборник очерков «Солдатская слава» был награждён премией Союза журналистов Чувашии им С. В. Эльгера, за книги очерков «Подвиг героев бессмертен» и «Юность тундры» — премия им. Аркадия Гайдара.

Примечания

Литература 
 Журналисты Чувашии. Сборник статей и очерков. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2005. — 207 с.: ил.

Чувашские писатели
Военные журналисты
Участники советско-японской войны (СССР)
Заслуженные деятели культуры Чувашской АССР
Литераторы, известные под псевдонимами